Hampson ist der Familienname folgender Personen:

 George Francis Hampson (1860–1936), britischer Entomologe
 Gord Hampson (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Norman Hampson (1922–2011), britischer Historiker
 Sharon Hampson (* 1943), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Ted Hampson (Edward George Hampson; * 1936), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Ted Hampson (Leichtathlet) (Thomas Edward Hampson; 1910–1990), australischer Sprinter
 
 Tommy Hampson (Thomas Hampson; 1907–1965), britischer Leichtathlet
 William Hampson (1854–1926), britischer Erfinder

Sonstiges:
 Mount Hampson, Berg im Enderbyland, Antarktika